Дубенский район — названия административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России и на Украине:
 Россия 
 Дубёнский район — муниципальное образование в Мордовии.
 Дубенский район — муниципальное образование в Тульской области.
 Украина 
 Дубенский район — административная единица в Ровненской области.